Litmanen est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Olavi Litmanen (né en 1945), joueur finlandais de football
Jari Litmanen (né en 1971), joueur finlandais de football

Toponyme

Litmanen, quartier de Kuopio

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois